Mužská dvouhra Sofia Open 2022 probíhala na přelomu září a října 2022. Do singlové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém halovém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobný ohájce titulu, Ital Jannik Sinner, skrečoval Runemu ve třetím setu semifinále pro výron kotníku.

Vítězem se stal 26letý Švýcar Marc-Andrea Hüsler, jenž ve finále zdolal pátého nasazeného dánského teenagera Holgera Runeho za 1:42 hodiny po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6. V tiebreaku druhé sady Dán nevyužil dva setboly. Na okruhu ATP Tour vybojoval Hüsler první singlový titul. Na prahu vyřazení se ocitl ve čtvrtfinále, kdy Kamilu Majchrzakovi odvrátil dva mečboly. V roce 2022 se tak stal osmým šampionem, který získal trofej po záchraně mečbolové hrozby v průběhu turnaje. Na túře ATP triumfoval jako první Švýcar od Federerovy výhry na basilejském Swiss Indoors 2019.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Sofia Open
ATP Tour 2022